2508 км, 2508-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 2508 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Грузинская железная дорога (Грузия). Код 560114.
 2508 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 826533.

Примечания